Лудо срце може имати више значења:
 Лудо срце, албум српске певачице Цеце
 Лудо срце, албум српске певачице Катарине Живковић
 Лудо срце, амерички филм из 2009.